Вулиця Осипова — вулиця в центрі міста Одеси. Починається перетином з вул. Єврейською та закінчується перетином з вул. Малою Арнаутською.

Починаючи із 1815 року в центрі міста Одеси існувала Нижня німецька колонія, умовні кордони якої проходили вулицями Польською, Базарною, Карантинною балкою. Однією із кордонів колонії слугувала вулиця, яку називали Німецькою Ремесленою. На карті міста вулиця вперше з'явилася тільки у 1820 році під назвою Ремеслена. Однак назва Німецька Ремеслена ще довго використовується, аж до 1840 року.

Із приходом до влади більшовиків вулицю названа Тарло, в честь місцевого анархіста Льва Тарло, якого було затримана саме на Ремесленій вулиці. Під час затримання Тарло спричинив збройний супротив; був страчений у жовтні 1906 року. Із цією назвою вулиця проіснувала починаючи з 1926 року і до 1945 року. Після закінчення війни вулиця дістала назву героя оборони Одеси, полковника Осипова Якова Івановича, командира 1-го полку морської піхоти, який загинув у 1941 році і був перепохований на Алеї Слави в квітні 1964 року.

Джерела 
 http://www.odessitclub.org/guidebook/page_street.php?id=75

О

Вулиці Одеси, названі на честь людей